Бухтарма:
 Бухтарма (устаревшее) — внутренняя сторона кожи животного, обратная той, которая покрыта шерстью.
 Бухтарма — станция в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Бухтарма — река в Восточно-Казахстанской области, правый приток Иртыша.

Примечания